Валерий Михайлович Гоголев родился 17.05.1929 года в городе Калинин (по новому Тверь), в семье простых служащих. В 1953 году он окончил математический факультет Ленинградского университета по специальности теоретическая гидромеханика. В 1958 году защитил диссертацию на степень физико-математических наук. С 1956 года старший научный сотрудник одного из прикладных институтов Ленинграда. Обладая безупречной научной подготовкой и нестандартным мышлением он вскоре возглавил одно из актуальных направлений в области механики и газодинамики взрыва. В 1969 году Гоголев В.М. в институте физики Земли АН СССР успешно защитил диссертацию на степень доктора физико-математических наук, а в 1970 году ему присвоили звание профессора. В 1977 году было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР" В 1984 - 1992 годах Валерий Михайлович возглавлял кафедру высшей математики Горного института (Санкт-Петербургский горный университет). 1 февраля 1992 года Гоголев Валерий Михайлович скоропостижно скончался  и был похоронен на кладбище жертв 9 января города Ленинграда.

Педагогическая деятельность.

Преподавательскую деятельность Гоголев В.М. вел не только в стенах Горного института, он так же преподавал в Северо-Западном Политехническом (1957-1975 гг.) и Политехническом (1975-1977 гг.) институтах. Возглавлял кафедру высшей математики в институте Авиационного приборостроения. Активно вел работу в трех специализированных ученых советах города по присуждению ученых степеней.

Научная работа.

Основные научные исследования Валерия Михайловича посвящены решению проблем сейсмического эффекта различных видов взрыва (подводного, подземного и воздушного) и термодинамики и механики сильных ударов волн в конденсированных средах. С 1958 года совместно проводил работу с кафедрой буровзрывных работ Горного института. В 1962 - 1975 годах Валерий Михайлович занимался проработкой вопросов, связанных с уравнением состояния конденсированных сред. Наряду с теоретическими исследованиями Гоголев В.М. уделял значительное внимание реализации этих результатов на практике, неоднократно принимал участие в государственных испытаниях проводимых на Новой земле. Имеет патенты на изобретения.